Ancona kan syfta på:

 Ancona (hönsras) – en lätt hönsras från den italienska staden med samma namn
 AC Ancona – en italiensk fotbollsklubb

Geografi

Frankrike 

 Ancône, Drôme, kommun, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Ancona (provins), provins, Marche, 
 Ancona – en kommun och provinshuvudort, Marche, Provincia di Ancona,